Michalopoulos ist der Familienname folgender Personen:

 Thanassis Michalopoulos, (* 1973), griechischer Beachvolleyballspieler
 Dimitris Michalopoulos, (* 1952), griechischer Historiker